SZE steht für:

 Flughafen Semera (IATA-Code), in Semera, Äthiopien

Sze ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Sze (* 1950), US-amerikanischer Schriftsteller, Lyriker und Übersetzer 
 Henry Sze (1885–1967), chinesischer Schauspieler
 Sarah Sze (* 1969), US-amerikanische Bildhauerin und Installationskünstlerin
 Simon Sze (* 1936), chinesischer Elektroingenieur 
 Sze Yu (* 1962), australischer Badmintonspieler und Schauspieler

sze steht für:
 Seze (ISO-639-3-Code), omotische Sprache in West-Äthiopien

Abkürzung